Миток има више значења:

 Миток (Миток), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Миток (Леорда), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Миток (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Миток (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Миток (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији